Milete, (Latijn: Miletus), een belangrijke stad aan de westkust van Klein-Azië die zou zijn gesticht door de mythologische figuur Miletus
Miletus (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae